Catorhintha är ett släkte av insekter. Catorhintha ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Catorhintha